Трамва́йное депо́ имени Апа́кова (Замоскворецкое трамвайное депо) — одно из пяти трамвайных депо ГУП «Мосгортранс», расположенное в Центральном округе Москвы на улице Шаболовка. Было открыто в 1909 году под названием «Замоскворецкое трамвайное депо», обслуживало маршруты Центрального, Южного, Юго-Западного, Юго-Восточного и Восточного административных округов. Название в честь работника депо, революционера Петра Лукича Апакова, было присвоено в 1923 году.

В 2007 году при мэре столицы Юрии Лужкове существовал проект сноса депо и строительства на его месте ЖК и торгово-офисного центра. Для этого личным указом Лужкова комплекс был лишён статуса объекта культурного наследия. Под давлением градозащитников и горожан проект был свёрнут, однако историческое здания так и не получили обратно охранный статус.

История

Строительство 
Замоскворецкий трамвайный парк начал свою работу . Его территория занимала 2,25 га. Производственное здание парка было построено по проекту инженера Владимира Шухова. При строительстве парка были применены самые современные на начало XX века инженерные решения: паро-воздушное отопление с котлами ланкширской системы, оригинальное утепление кровли. В комплекс построек депо также входили здания администрации, котельная, мастерские отделов пути, кабельной и воздушной сети. В 1910 году трамвайный парк обслуживал 97 вагонов. Вагонный сарай был рассчитан на 22 пути и 200 двухосных вагонов. Автор комплекса депо — архитектор М. Н. Глейниг.

Эксплуатация 
В сентябре 1923 года трамвайный парк переименовали, назвав в честь вагоновожатого революционера Петра Апакова. Первая реконструкция комплекса прошла в 1929—1932 годах, после неё парк получил возможность эксплуатировать вагоны КМ Коломенского машиностроительного завода. В 1932 году все трамвайные парки столицы были переименованы в депо, с этого момента сложилось существующее доныне название «Трамвайное депо им. П. Л. Апакова». В 1930-х оно обслуживало маршруты практически по всему городу. Вплоть до Второй Мировой войны на линии выпускали также дореволюционные вагоны «Ф» (фонарные), в которых не было дверей, а водитель работал стоя. Число сотрудников на начало 1940-х превышало 2000 человек.

После войны Апаковское депо стало испытательным центром трамвайной техники, в нём тестировали модель МТВ-82 и первые серии с Рижского вагоностроительного завода. С 1959 года парк Апаковского депо пополнили вагоны Tatra T2 и Tatra T3. В 1960-х в депо прошёл капитальный ремонт, тогда были построены электроаппаратная мастерская, новые зоны для ремонта, испытательные станции. В этот период парк эксплуатировал также вагоны РВЗ-50, РВЗ-51, РВЗ-55, РВЗ-60, обслуживая популярные городские маршруты, в том числе старейший из столичных — «Аннушку» («Трамвай А»), которую упоминал Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита».

В начале 1990-х депо стало эксплуатировать вагоны КТМ-8, а с середины десятилетия — модель КТМ-21. В 2000-х сеть обслуживания включала 11 маршрутов, включая круговой по Бульварному кольцу, в день перевозя до 400 тыс. пассажиров.

С 2011 года «Мосгортранс» начал проводить масштабную реструктуризацию и модернизацию предприятий. В декабре 2015 года Апаковское депо было преобразовано в Трамвайную площадку № 1 Единого трамвайного филиала ГУП «Мосгортранс».

Проект реконструкции 
До 2004 года депо имело статус объекта культурного наследия, который мэр Юрий Лужков снял личным указом, не проведя профессиональную историко-культурную экспертизу. Участок в 3,27 га без конкурса планировалось продать компании «Столица-групп» за $ 8,4 млн. Вместо депо девелопер собирался построить ЖК, офисные здания и торгово-развлекательный комплекс. Поскольку проект был представлен как «социально значимый», чиновники освободили инвестора от платы за развитие коммуникаций. Кроме того, та же компания получила заказы на модернизацию ещё трёх депо (имени Русакова, имени Баумана и Октябрьское) под трамвайный парк с Шаболовки. Проект застройки депо не афишировался, соответствующий указ Лужкова № 607РП был помечен «для служебного пользования» и стал достоянием общественности только благодаря неравнодушным сотрудникам «Мосгортранса», которых возмутило уничтожение памятника архитектуры и депо, без которого нарушилась бы работа всей трамвайной сети.

Проект вызвал широкий резонанс, горожане объединились в движение «Москвичи за трамвай» с целью сохранить Апаковское депо. В течение нескольких лет вместе с представителями общества «Архнадзор» и другими неравнодушными людьми они проводили митинги и собирали подписи против сноса. По воспоминаниям членов Архнадзора, «в одно время писем в поддержку трамвая было столько, что в мэрии закончилась бумага и конверты для отправки ответов».

5 сентября 2011 года постановление о сносе Апаковского депо отменил новый мэр Москвы Сергей Собянин. Было объявлено, что депо будет сохранено, однако статус объекта культурного наследия комплексу не вернули. В 2018 году Москомархитектура представила проект реконструкции депо, объяснив его необходимостью приспособить здания для работы с современными трамваями Витязь-М, которые эксплуатируются в Москве и по габаритам не проходят в ворота депо. Кроме того, движение в нём было организовано по тупиковой, а не круговой, схеме, из-за этого ежевечерне возникали «пробки» из трамваев. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил тогда, что «не только главное административное здание, но и весь комплекс представляет культурную и историческую ценность, проектировщики сохранили исторический внешний вид здания». Завершить работы планировали к 2023 году.

Снос и реконструкция 
В 2020 году правительство Москвы объявило о закрытии депо на реконструкцию. К моменту закрытия депо продолжало ежедневно обслуживать более 100 вагонов, которые перевозили 72000 пассажиров.

4 октября 2020 года депо им. Апакова прекратило маршрутное движение, подвижной состав был переведен на территорию Трамвайно-ремонтного завода. Оборудование и имущество парка вывезли, демонтировали инфраструктуру. Мэрия заявила, что будет проведена бережная реконструкция, производственный корпус модернизируют, уложат новые экошпалы из пластика, установят современное очистное оборудование, которое позволит повторно использовать воду для мытья вагонов. При этом исторический вид построек обещали сохранить. Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказывал СМИ, что планируется сохранить в абсолютно первозданном виде административный корпус. Согласно информации с сайта госзакупок, на проект выделили 2,3 млрд рублей.

10 сентября 2021 года почти все корпуса (кроме административного) был снесены. Горожане и градозащитники возмущены уничтожением ценных исторических зданий и вопиющим нарушением публично сделанных обещаний по бережной реконструкции.

30 июля 2022 года руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов осмотрел ход реконструкции трамвайного депо. Было также объявлено, что в 2022 году будет проведён конкурс на поставку трамваев для обновлённого депо. В качестве сроков завершения реконструкции были названы конец 2023 года — начало 2024 года.

8 января 2023 года пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила, что реконструкцию планируется завершить в конце 2023 года, и в депо планируется направить 60 новых трамваев. Также пресс-служба департамента сообщила о планах строительства нового трамвайного депо — Нагатинского, на месте 7-го троллейбусного парка.

Подвижной состав

Линейный 
 71-623-02 — 63 вагона. Работают 53 вагона.
 МТТЕ — 5 вагонов, не работают
 МТТЧ — 22 вагона, не работают
 71-628М - 1 вагон, не работает.
 Tatra KT3R — 1 вагон, не работает.
 Vario LF — 1 вагон, не работает.

Служебный ПС 
 71-623-02 - 1 вагон. Используется в качестве учебного.
 71-608КМ — 2 вагона. Работает 1 вагон.
 71-617 — 1 вагон. На линии не работает.
 Tatra T3SU — 2 вагона, не работают.
 Tatra T3SU [двухдверная] - 1 вагон.
 ГС-4 - 4 вагона.
 ЛТ-5 - 1 вагон, не работает.
 РШМв-1 - 1 вагон.
В октябре 2010 года в депо поступили два новых вагона МТТА, которые получили номера 1347 и 1348. Несколько аналогичных вагонов поступили также и в Краснопресненское депо. До этого существовало лишь 2 вагона МТТА 2004 и 2006 годов выпуска, это № 3355 и 3390 Краснопресненского депо. В октябре 2011 года вагоны 1347 и 1348 переданы в Краснопресненское депо, где работают под номерами 3345 и 3348.

См. также 
 Владимир Григорьевич Шухов
 Бахметьевский гараж
 Гараж на Новорязанской улице
 Миусский трамвайный парк

Примечания

Ссылки 
 Сайт Трамвайного депо имени Апакова
 Решение о сносе Трамвайного депо имени Апакова
 О возможностях эффективного использования памятников промышленной архитектуры
 «Познавательный фильм»: Депо имени Апакова
 Список трамваев депо имени Апакова, перемещённых на ТРЗ, на transphoto.org

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1909 году‎
Здания и сооружения, построенные в 1909 году в Москве
Памятники архитектуры Москвы
Апакова
Здания и сооружения Шаболовки
Перекрытия Шухова